Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 7 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в толкании ядра являлась Кристина Шваниц из Германии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 17,30 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования стартовали одновременно в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышли 27 участниц.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у женщин прошли 7 июля 2016 года. В первой же попытке действующая чемпионка континента Кристина Шваниц показала лучший результат сезона в Европе, 20,17 м, и сняла все вопросы о победителе. 20-летняя Эмель Дерели из Турции после ярких выступлений в юношеских и юниорских соревнованиях выиграла первую медаль на крупном международном старте среди взрослых.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике